Чи́лтон () — многозначный термин.

Персоналии 
 Чилтон, Алекс (1950—2010) — американский рок-музыкант.
 Чилтон, Алленби (1918—1996) — английский футболист.
 Чилтон, Кевин Патрик (род. 1954) — американский астронавт.
 Чилтон, Макс (род. 1991) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Чилтон, Нола (1922—2021) — американский и израильский театральный режиссёр и театральный педагог.
 Чилтон, Роберт (1825—1879) — американский военный, офицер армии США, бригадный генерал армии Конфедерации.
 Чилтон, Том (род. 1985) — британский автогонщик.
 Чилтон, Томас (1798—1854) — американский священник и политик.
 Чилтон, Хорас (1853—1932) — американский политик.

Топоним 
 Чилтон (округ, Алабама) — округ Чилтон в штате Алабама в США.